MHR est un code pouvant signifier :
 la langue mari de l'est (ou de la prairie) dans le code ISO 639-3.

MHR est également un sigle pouvant signifier :
 Montpellier Hérault rugby